Склад збірної Аргентини на чемпіонаті світу 1990 

	

Докладніше...Груповий етап
Група В

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Примітка

Аргентина
Аргентина 1990